

Architecture 
Une maison, en architecture : un lieu d'habitation. Elle peut avoir des caractéristiques spécifiques générales :

Les maisons suivent aussi parfois des variantes architecturales régionales :
 Maison basque ;
 Maison béarnaise ;
 Maison landaise ;
 Maison-tour toscane.

Certaines maisons sont protégées :

Religion 
 Maison de David, dans le judaïsme : lignée de dirigeants juifs remontant au roi David.
 Maison pontificale, ensemble de personnes œuvrant à assister le Pape.
 Maison professe, résidence sans revenus, dans la Compagnie de Jésus.

Sciences sociales

Anthropologie historique, ethnologie et archéologie 
 (Système à) maison : type de société cognatique fondée sur le principe de résidence, par opposition aux sociétés fondées sur le principe de parentèle et les théories de la filiation ou de l'alliance.

Histoire 
 maison : en généalogie, une lignée noble, ou simplement très ancienne, ou particulièrement illustre.

Institution ou établissement 
 Maison : entreprise ou établissement commercial (« Maison fondée en... »). Les employés d'un établissement privé ou public parlent de leur établissement comme d'une maison (« Je suis de la maison »).
 Maison de Champagne,
 Maison d'édition,
 Maison de parfum,
 Maison de retraite,
 Maison close,
 Maison d'arrêt,
 Maison de la culture,
 Maison familiale rurale.

Télévision 
 ID Maison, émission de télévision québécoise diffusée de 2000 à 2003.

Toponyme 

 Maison : hameau de la commune belge de Mettet.
 Maison-des-Champs : commune française de l'Aube.
 Maison-Feyne : commune française de la Creuse.
 Maison-Maugis : commune française de l'Orne.
 Maison-Ponthieu : commune française de la Somme.
 Maison-Roland : commune française de la Somme.
 Maison-Rouge : commune française de Seine-et-Marne.

Patronyme 

 Alice Maison, actrice américaine du cinéma muet (1900-1976).
 Jérôme Maison, directeur de la photographie, documentariste et photographe français.
 Nicolas Joseph Maison, maréchal de France.
 Jérémy Maison, coureur cycliste français (1993-).
 René Maison, ténor belge (1895-1962)

Divers 
 Maison est un hiéroglyphe égyptien.
 Maison, en astrologie : division du zodiaque rajoutée sur celle en signes astrologiques.
 Maison, en héraldique : composant extrêmement rare.
 Maison hantée.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme français